Der Zehnkampf der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2014 wurde am 12. und 13. August 2014 im Letzigrund-Stadion der Stadt Zürich ausgetragen.

Europameister wurde der Belarusse Andrej Krautschanka. Er gewann vor dem Franzosen Kevin Mayer. Bronze ging wie 2012 an den Russen Ilja Schkurenjow.

Bestehende Rekorde 

Der bereits seit 1986 bestehende EM-Rekord blieb auch bei diesen Europameisterschaften unangetastet. Mit seiner Siegleistung von 8616 Punkten stellte der belarussische Europameister Andrej Krautschanka eine neue Weltjahresbestleistung auf, blieb jedoch 195 Punkte unter dem Rekord. Zum Europarekord fehlten ihm 410, zum Weltrekord 423 Punkte.

Durchführung 
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt.Hier der Zeitplan:

Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Ergebnis 

12./13. August 2014

Weblinks 
 Zürich European Championships, european-athletics.com, abgerufen am 13. März 2023
 Ergebnisse Europameisterschaften Zürich (Schweiz), 12.08 - 17.08.2014, leichtathletik.de, abgerufen am 13. März 2023
 Men Decathlon Athletics European Championship 2014 Zurich (SUI), todor66.com, abgerufen am 13. März 2023
 European Championships - Statistics Handbook Athletics, 23rd European Athletics Championships Zürich SUI 12–17 AUG 2014 Letzigrund, Men Decathlon, S. 698, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 13. März 2023
 XXI European Championship, Zürich 2014, trackfield.brinkster.net (englisch), abgerufen am 13. März 2023
 Mehrkampfrechner, Zehnkampf, ladv.de, abgerufen am 13. März 2023

Videolinks 
 Decathlon Men 100m all heats. European Champs Zurich 2014, youtube.com, abgerufen am 13. März 2023
 Leichtathletik-EM Zürich 2014 Zehnkampf Hochsprung, youtube.com, abgerufen am 13. März 2023
 Andrei Krauchanka (BLR), Gold Medal Winner Decathlon Men, Interview, youtube.com, abgerufen am 13. März 2023
 Eelco Sintnicolaas NED adter Day 1, Decathlon, Interview, youtube.com, abgerufen am 13. März 2023

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Zehnkampf Manner